

Радванув — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Радванув — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства